Forkuševci je naselje u općini Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji